Chelva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chelva (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Chelva (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar